

Fisiologia 
 Rutto – emissione di aria dallo stomaco a seguito di processi digestivi

Persone 
 Barnabas Rutto – atleta keniota
 Cyrus Rutto – atleta keniota
 Evans Rutto – atleta keniota
 Ronald Rutto – atleta keniota
 Stella Rutto – atleta keniota

Pagine correlate 
 Ruto